Vâlcele ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vâlcele (Covasna), Gemeinde im Kreis Covasna
 Vâlcele (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Vâlcele (Corbasca), Dorf im Kreis Bacău
 Vâlcele (Târgu Ocna), Dorf im Kreis Bacău
 Vâlcele (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Vâlcele (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Vâlcele (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Vâlcele (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Vâlcele (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Vâlcele (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

Siehe auch: Vâlcelele